Арутю́н Карапетя́н (): Карапетян, Арутюн Александрович (1950—2003) — армянский филолог и педагог, политик.
 Карапетян, Арутюн Ервандович (1923—1997) — биолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Карапетян, Арут (род. 1972) — армянский футболист.